Cuatro Cruces är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Sultepec och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Mexico City. Cuatro Cruces ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cuatro Cruces är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Cuatro Cruces ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Cuatro Cruces. Runt Cuatro Cruces är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras,  km nordost om Cuatro Cruces. I omgivningarna runt Cuatro Cruces växer huvudsakligen savannskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sultepec